Bundesliga kobiet
 2. Bundesliga kobiet
 Bundesliga mężczyzn
 2. Bundesliga mężczyzn